"Artist Karaoke Series" es el título dado a álbumes con pistas musicales con música de artistas de Disney, a diferencia de Disney's Karaoke Series que es con música de series y películas de Disney:

Lista de álbumes
Artist Karaoke Series: Jesse McCartney (2005)
Artist Karaoke Series: Hilary Duff (2005)
Artist Karaoke Series: Queen Volume 1 (2007)
Artist Karaoke Series: Jonas Brothers (2008)
Artist Karaoke Series: Miley Cyrus (2008)
Artist Karaoke Series: Selena Gomez & The Scene (2011)
Artist Karaoke Series: Rascal Flatts (2011)

Álbumes de Disney